

Cinema 
 The School for Scandal – film del 1914 diretto da Kenean Buel
 The School for Scandal – film del 1923 diretto da Edwin Greenwood

Musica 
 The School for Scandal – ouverture di Samuel Barber del 1932

Teatro 
 La scuola della maldicenza (The School for Scandal) – opera teatrale di Richard Brinsley Sheridan del 1777